Манчестер () — город в США, в штате Коннектикут.
По подсчетам бюро переписи населения в 2000 году население города составляло 54 740 человек.

География 
По подсчётам бюро переписи населения США, общая площадь города — 71,7 км², из которых 70,6 км² — суша, 1,1 км² (1,52 %) — водная поверхность.

Средства массовой информации

Телевидение 
Манчестер принимает местные станции из Хартфорда, за исключением ABC.
 WTNH, местный филиал ABC
 WFSB, местный филиал CBS
 WVIT, местный филиал NBC
 WEDH, Общественное телевидение Коннектикута

Газеты 
В Манчестере выпускают Journal Inquirer. Также в любое место города может быть доставлена газета The Hartford Courant.

Радио 
Радиостанция Radio Disney, WDZK.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Манчестер (Коннектикут)